Am Tannenwäldchen steht für:

 Am Tannenwäldchen (Düsseldorf) mit Musterbausiedlung, siehe Liste der Baudenkmäler in Derendorf
 Am Tannenwäldchen (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Löbervorstadt
 Am Tannenwäldchen im Steigerwald in Erfurt-Löbervorstadt, siehe Bismarckturm (Erfurt)

Siehe auch:
 Am Tannenwäldchen 4 in Düsseldorf-Derendorf 
 Am Tannenwäldchen 7 und 10 in Düsseldorf-Derendorf